Rosey – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Saona
 Rosey – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira
 Rosey (Matt Anoa'i) – wrestler statunitense
 Istituto Le Rosey – università svizzera con sede a Rolle